Halmar Frisell kan syfta på:

* Hjalmar Frisell (1880–1967), militär och sportskytt
 Hjalmar Frisell (1874–1943), ingenjör och företagsledare